Илья Борисович Березарк (настоящая фамилия Рысс; 1897, Ростов-на-Дону — 1981, Москва) — советский литератор, журналист, театровед и театральный критик, участник литературной группы «Ничевоки».

Биография 
Родился в семье купца второй гильдии, инженера Бера Иделевича (Бориса Ильича) Рысса (1847—1938) и Ольги Павловны Рысс (1859—?), уроженцев Павлограда Екатеринославской губернии. Его сёстры Софья (искусствовед) и Сильвия (химик) были замужем, соответственно, за немецким социалистом Карлом Либкнехтом (с 1912 года) и математиком Яном Николаевичем Шпильрейном (с 1910 года). Отец, выпускник отделения натуральной философии Мюнхенского университета и мукомольного факультета политехникума в Хемнице, управлял паровой мельницей Мукомольного общества братьев Хацкеля и Бейнуша Рысс.

Учился на юридическом факультете Донского университета, который окончил в 1921 году. Литературную деятельность начал как поэт. В 1920—1930-е годы активно сотрудничал в газетах и журналах Ростова-на-Дону, Москвы и Ленинграда. Работал сотрудником отдела культуры газеты «Молот». Выступал в театральной прессе с критикой новаций В. Мейерхольда.

Семья 
 Двоюродные братья — философ Соломон Яковлевич Рысс и журналист Пётр Яковлевич Рысс; сын двоюродного брата Михаила Бейнушевича Рысса — доктор медицинских наук Симон Михайлович Рысс, учёный-гастроэнтеролог, член-корреспондент АМН СССР.
 Племянник — Евгений Самойлович Рысс, писатель.

Книги И. Березарка 
 Изощрённая Ида: Стихи. Харьков, 1921.
 Вот (коллективный сборник стихов). Ростов-на-Дону: Всероссийский союз поэтов, Ростовское на Дону отделение, 1921. — 62 с.
 «Гамлет» в Театре имени Ленинградского совета: Опыт анализа спектакля. Л.—М.: Ленинградское отделение Всероссийского театрального общества, 1940. — 132 с.
 «Мещане» М. Горького: Литературная и сценическая история (материалы и исследования). М.—Л.: Всероссийског театральное общество, 1941. — 358 с.,
 
 
 Березарк И. Б. Память рассказывает. Воспоминания. — Л.: Советский писатель, 1972. — 176 с.
 Березарк И. Б. Штрихи и встречи. — Л.: Советский писатель. — 1982. — 264 с.

Ссылки 
 О И. Березарке / Слеич Л. Хлебников в Ростове-на-Дону
 И. Березарк. Райский уголок. / О доме М. Волошина 
 И. Березарк. Встречи с Хлебниковым

Примечания 

Писатели России по алфавиту
Русские поэты
Поэты России
Поэты-ничевоки
Литераторы, известные под псевдонимами
Родившиеся в Ростове-на-Дону
Художественные критики русского авангарда
Мемуаристы русского авангарда
Театроведы СССР
Театральные критики СССР